Juan Calvo Domenech, meglio noto come Juan Calvo (1892-1962) – attore spagnolo
 Juancho Calvo, meglio noto come Juan Calvo (?) – regista cinematografico e televisivo spagnolo
 Juan Carlos Calvo (1906-1977) – calciatore uruguaiano
 Juan Calvo y Pino (1775-1834) – politico spagnolo
 Juan Calvo Calvo (?) – militare cileno naturalizzato spagnolo

Pagine correlate 
Calvo